Brut – tipologia di vino spumante; a volte il termine "Brut" è usato erroneamente come sinonimo di vino spumante
 Brut – linea di profumi
 Art Brut – concetto usato per indicare le produzioni artistiche realizzate da non professionisti o pensionanti dell'ospedale psichiatrico che operano al di fuori delle norme estetiche convenzionali
 Roman de Brut – opera letteraria medievale di Robert Wace
 Brut y Tywysogion – cronaca di tipo annalistico medievale
 Brut – insaccato tipico di Villareggia, nella città metropolitana di Torino

Altri progetti